Села:
 Вишнопіль — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Вишнопіль — Черкаська область, Тальнівський район